Girotto ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Girotto (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Javier Girotto (* 1965), argentinischer Jazz-Saxophonist, Klarinettist und Flötist